Non è un film, album di Gerardina Trovato del 1994
 Non è un film, singolo di Gerardina Trovato del 1994
 Non è un film, singolo degli Articolo 31 del 2002
 Non è un film, singolo di Fiorella Mannoia del 2011